Jasień (stad), stad in woiwodschap Lubusz
 Jasień (gemeente)
 Jasień (powiat Staszowski)
 Jasień (Klein-Polen)